Gaetano Chierici peut désigner :	
 Gaetano Chierici (1819–1886), paléontologue et ethnologue italien ;
 Gaetano Chierici (1838–1920), peintre italien.